North River (engl. für „Nord-Fluss“) ist der Name folgender Orte:

 North River, Ort (unincorporated place) in Süd-Labrador (Kanada)
 North River (Town, Neufundland), Town auf Neufundland (Kanada)
 North River (North Dakota), Ort im Cass County in North Dakota (USA)

North River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada: 
 North River (Conception Bay), Fluss auf Neufundland
 North River (Crowe River), Fluss in Ontario
 North River (Mattawa River), Fluss in Ontario 
 North River (Okak Bay), Fluss in Nord-Labrador
 North River (Petawawa River), Fluss in Ontario
 North River (Salmon River), Fluss in Nova Scotia 
 North River (Süd-Labrador), Fluss in Süd-Labrador 
 North River (Whitefish River), Fluss in Ontario  

in den Vereinigten Staaten:
 North River (Deerfield River), in Massachusetts
 North River (Des Moines River), in Iowa
 North River (Hudson River), Abschnitt des Hudson River in New York City
 North River (Lamprey River), in New Hampshire
 North River (Minnesota)
 North River (Washington)